Karş ist der Familienname folgender Personen:

 Yusuf Karş (* 1998), türkischer Eishockeyspieler
 Ömer Karş (* 1997), türkischer Eishockeyspieler